Ку́шнер (, ) — єврейське прізвище, утворене від  («кушнір»).
 Бернар Кушнер ( 1939) — французький політичний діяч, лікар і дипломат
 Дейв Кушнер ( 1966) — американський гітарист
 Джаред Кушнер ( 1981) — американський бізнесмен, політичний радник
 Тоні Кушнер ( 1956) — американський драматург і кіносценарист
 Кушнер Борис Абрамович ( 1941) — радянський і американський математик, поет
 Кушнер Олександр Семенович ( 1936) — російський поет
 Кушнер Павло Іванович (1889—1968) — радянський етнограф
 Еллен Кушнер ( 1955) — американська письменниця

Див. також 
 Кушнір — українське прізвище
 Кушнарьов — російське прізвище
Єврейські прізвища